Schachgemeinschaft Leipzig steht für folgende Schachvereine in Leipzig:

 Schachgemeinschaft Leipzig in der DDR 
 Schachgemeinschaft Leipzig (2011), 2011 gegründet